Ingwë är en alv i Tolkiens Midgård. Kung över Vanayaralverna och högste drott över alla alver.

Alver i Tolkiens värld

it:Lista di Elfi di Arda#I